Hedendahl kan syfta på:

 Elof Hedendahl (1882–1967), svensk företagsledare
 Joachim Hedendahl (född 1965), svensk motorsportsprofil
 Linda Hedendahl (född 1942), svensk konstnär och poet
 Lisbeth Hedendahl (1913–1994), svensk skådespelare
 Patrik Hedendahl (1916–1983), svensk ingenjör och företagsledare
 Tor Hedendahl (född 1981), svensk konstnär